De Oostenrijkse voetbalbeker 2005/06 (Duits: ÖFB Cup 2005/06) was de 72ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 13 september 2005 met de eerste ronde en eindigde met de finale op 9 mei 2006 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Louis Hofmann. Aan het toernooi deden 82 clubteams mee. De deelnemers aan de verschillende Europese toernooien (Rapid Wien, Austria Wien, FC Pasching en Grazer AK) hadden een bye voor de eerste twee ronden en stroomden pas in de achtste finales in.

Uitslagen

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 2005/06
Oostenrijks voetbalelftal in 2005
Oostenrijks voetbalelftal in 2006

2006
Bekervoetbal 2005/06